(張錫; 637—711) — китайский вельможа и госдеятель династий Тан и Чжоу.
 Чжан Си (зоолог) (1897—1967) — китайский зоолог, специалист по морским моллюскам.
  (张玺; 1912—1959) — китайский революционер и партийный деятель, первый секретарь комитета КПК провинции Хэнань в 1949–1952 годах.
  (张希; род. 1965) — химик, член Китайской академии наук.
 Чжан Си (футболист) (张希; род. 1982) — китайский футболист.
  (张曦; род. 1984) — китайско-американский художник.
 Чжан Си (волейболистка) (张希; род. 1985) — китайская пляжная волейболистка, призёр мировых чемпионатов 2011 и 2013 года, Азиатских игр 2006, Олимпийских игр 2008 года.